Юрий Черняков: Черняков, Юрий Вениаминович (1939—2019) — советский и российский прозаик и сценарист.
 Черняков, Юрий Николаевич (1918—2004) — советский дипломат.